Ивано-Франковский богословский университет имени Иоанна Златоуста — высшее духовное учебное заведение Украинской грекокатолической церкви.

Является частным научным и учебным заведением IV уровня аккредитации. Основателем университета является Ивано-Франковское архиепархиальное управление Украинской грекокатолической церкви.

Находится в г. Ивано-Франковск, Ивано-Франковская область, Украина.

Основными задачами ИФБУ являются: подготовка квалифицированных ученых, преподавателей и кадров для священнослужения;
организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований; содействие диалогу между восточными христианами; воспитание интеллектуальной жизни Церкви, содействие всестороннему осмыслению христианского мировоззрения;
информационная деятельность; издательская деятельность.

Целью университета является содействие развитию философских и богословских наук и других связанных с ними дисциплин.

История 
Богословский университет является продолжателем деятельности Грекокатолической духовной семинарии в Станиславе (ныне г. Ивано-Франковск) закрытой в 1945 году и восстановленной в 1990 году в составе Ивано-Франковского теологически-катехитического духовного института реорганизованного в 2000 году в Ивано-Франковскую теологическую академию.

30 июля 2014 года Теологическая академия была переименована в Ивано-Франковский богословский университет имени св. Иоанна Златоуста.

Структура 
В университете организованы две кафедры:
 Кафедра богословия
 Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

Учебно-научные институты
 Дьяково-регентский институт
 Институт постоянной священнической формации
 Институт высшей религиозной культуры

Научно-исследовательские институты
 Институт канонического права
 Институт истории Церкви
 Институт семьи и капелланства

Аспирантура ИФБУ

Литература 
 Горбань Р., Делятинський Р. Івано-Франківська Теологічна Академія УГКЦ: традиції та становлення: (до 125-річчя Івано-Франків. єпархії УГКЦ, 20-річчя виходу з підпілля Духовної Семінарії та 10-річчя заснування Теолог. Акад.). — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2010.
 Нарис історії Івано-Франківської (Станіславівської) духовної семінарії імені святого священномученика Йосафата. Івано-Франківськ, 2007.

Ссылки 
 Сайт университета
 Хто ми є

Высшие учебные заведения Ивано-Франковска
Учебные заведения, основанные в 1990 году
Учебные заведения Украинской грекокатолической церкви